Кнолль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнолль, Конрад (1829—1899) — немецкий скульптор.
 Кнолл, Ксения (род. 1992) — швейцарская теннисистка.
 Кнолль, Макс (1897—1969) — немецкий физик.
 Кнолль, Фриц (1883—1981) — австрийский ботаник.
 Кнолль, Штефан (род. 1973) — немецкий кёрлингист, второй в команде Германии на Олимпийских играх 2002 года